Allegiance (anglicky věrnost, loajalita) může být:

 Allegiance (album, Firewind) – album řecké kapely Firewind
 Allegiance (americká hudební skupina) – americká hardcorová kapela
 Allegiance (australská hudební skupina) – australská thrashmetalová kapela
 Allegiance (švédská hudební skupina) – švédská black/vikingmetalová kapela